Rio Ceair (Almălău)
Rio Ceair (Urluia)

Desambiguação